Анатолий Гусев:
 
 Гусев, Анатолий Дмитриевич (1922—1965) — полный кавалер ордена Славы.
 Гусев, Анатолий Михайлович (1916—1993) — советский спортсмен.